Há mais de uma construção chamada castelo de Beaufort. Pode estar à procura do:

 Castelo de Beaufort na Escócia;
 Castelo de Beaufort na França;
 Castelo de Beaufort no Líbano;
 Castelo de Beaufort em Luxemburgo;

Ver também 
 Beaufort

Desambiguação